Gunnar Ekström, född 7 november 1859, död 30 november 1950, var en svensk präst.

Ekström avlade teoretisk teologisk examen i Uppsala 1885, blev kyrkoherde i Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar 1909 och kontraktsprost i Stora Tuna kontrakt 1911. Han blev teologie hedersdoktor i Uppsala 1917 och var ledamot av prästlöneregleringskommittén 1898-1903. Ekström utgav bland andra verk Homiletisk behandling af böndagstexter (1897-, från 1922 tillsammans med Karl Hult), prästmötesavhandlingen Om prästernas studier samt en rad skrifter i psalmboksfrågan.

Källor 
 Svensk uppslagsbok. Malmö 1931.

Noter 

Svenska kontraktsprostar
Hedersdoktorer vid Uppsala universitet
Svenska fackboksförfattare
Svenskspråkiga fackboksförfattare
Födda 1859
Avlidna 1950
Män